La décoration à froid du verre artisanal est une pratique nécessitant de recourir à un ensemble de techniques parmi lesquelles la découpe, le façonnage, le sciage, la gravure, le sablage, la taille, le collage, 
la dorure ou encore l'églomisation du verre.

Découpe du verre

Façonnage du verre

Sciage du verre

Gravure sur verre

Sablage du verre

Taille du verre

Collage du verre

Dorure du verre

Églomisation

Fixé sous verre

Notes et références

Articles connexes 
 Techniques à chaud pour le travail artisanal du verre

Verrerie